Сосновобо́рск — топоним в России:
 Сосновоборск — город в Красноярском крае.
 Сосновоборск — посёлок городского типа в Пензенской области.

См. также 
 Сосновоборское
 Сосновый Бор